Полянецька сільська рада — Одеська область, Савранський район
 Полянецька сільська рада — Черкаська область, Уманський район